Světová skupina byla nejvyšší úrovní Davisova poháru, z níž vzešel celkový vítěz soutěže. Účastníci čtvrtfinále měli zaručenou účast v nadcházejícím ročníku. Týmy, které prohrály v 1. kole, musely podstoupit baráž o udržení v nejvyšší soutěži.

Pavouk 

Týmy, které prohrály v prvním kole nastoupily v baráži o Světovou skupinu.

1. Kolo

Rusko – Srbsko

Česko – Belgie

Argentina – Velká Británie

Izrael – Švédsko

Německo – Jižní Korea

Peru – Španělsko

Rumunsko – Francie

Rakousko – USA

Čtvrtfinále

Rusko – Česko

Argentina – Švédsko

Německo – Španělsko

USA – Francie

Semifinále

Argentina – Rusko

Španělsko – USA

Finále: Argentina – Španělsko 

Světová skupina